Mužská čtyřhra Córdoba Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu Santiago González s Andrésen Moltenim nestartovali společně, když González nastoupil do souběžně hraného Open Sud de France v Montpellier.

Vítězi se stali druzí nasazení Argentinci Máximo González s Andrésem Moltenim, kteří ve finále zdolali francouzské turnajové trojky Sadia Doumbiu s Fabienem Reboulem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po triumfu na Gijon Open 2022 získali druhou společnou trofej. González na okruhu ATP Tour vybojoval třináctý deblový titul a pro Molteniho to bylo dvanácté takové turnajové vítězství. Molteni si z Córdoba Open odvezl třetí trofej, jíž navázal na ročníky 2019 a 2022.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2023
ATP Tour 2023